Diget henviser til forskellige artikler:

 Diget (Uggerby Sogn) – en bebyggelse i Uggerby Sogn, Hjørring Kommune
 Diget (gods) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Hårslev Sogn, Nordfyns Kommune
 Diget (højskole) – sundhedshøjskole beliggende mellem Ålbæk og Skagen.